Амбри () — деревня в швейцарском италоязычном кантоне Тичино, в округе Левентина, на юго-западном берегу реки Тичино. Входит в коммуну Куинто.

В деревне базируется хоккейный клуб «Амбри-Пиотта», выступающий в Швейцарской национальной лиге.

География 
Деревня Амбри расположена в округе Левентина, на юго-западном берегу реки Тичино и ниже Лепонтинских Альп, рядом с соседней деревней Пиотта. Другие деревни, расположенные недалеко от Амбри, — это Роди и Фиессо. Городок находится в 2 км от Квинто, в 7 км от Айроло и в 50 км от Беллинцоны.

Транспорт 
В Амбри имеется свой собственный аэропорт. До 1994 года аэропорт был военным. Сейчас здесь проходят различные развлекательные мероприятия, включая авиашоу.

Также здесь есть железная дорога.

Спорт 
Амбри является популярным местом для пешего туризма.

В 1937 году в городе был основан хоккейный клуб «Амбри-Пиотта» (итал. HC Ambrì-Piotta). С 1985 года команда непрерывно выступает в Швейцарской национальной лиге — высшем хоккейном дивизионе страны.

Домашней ареной команды является «Писта ла Валаскиа» общей вместимостью в 7 000 зрителей.

Примечания 

Населённые пункты Тичино